Il singolare del torneo di tennis West Coast Classic 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Geoff Masters 6-3, 6-4, 6-2.

Teste di serie 
 Jimmy Connors (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West Coast Classic 1977